Termin Drużyna Lecha może się odnosić do następujących terminów:
 Drużyna sportowa Lech Poznań
 zwyczajowa nazwa kandydatów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” startujących w wyborach do Sejmu Kontraktowego

Przypisy